Alerta steht für: 

 Alerta (Peru), ein Ort in der Region Madre de Dios in Peru
 Alerta (Album), ein Album der Punkrock Band Radio Havanna
 Alerta (A-111), ein Aufklärungsschiff, das seit 1993 für die Armada Española in Dienst ist.
 Alerta antifascista, ein Album der spanischen anarchistischen Hardcore-Band Sin Dios
 Alerta Alerta Antifascista, ein Spruch der Antifa